Die Abfahrt im alpinen Skisport der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1972 wurde am 7. Februar am Eniwa ausgetragen. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 772 Meter und war 2,640 Kilometer lang.

Mit Bernhard Russi als Olympiasieger und Roland Collombin als Silbermedaillengewinner kamen die zwei besten Athleten aus der Schweiz. Bronze gewann der Österreicher Heinrich Messner.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Abfahrt (Männer)